Il singolare femminile del torneo di tennis Wilkinson Championships 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale 6–4, 7–6(2) Helena Suková.

Teste di serie

  Iva Majoli (quarti di finale)
  Anke Huber (campionessa)
  Magdalena Maleeva (primo turno)
  Brenda Schultz (secondo turno)

 Judith Wiesner (semifinali) 
 Sabine Appelmans (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Helena Suková (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wilkinson Championships 1996